

Населені пункти та їхні частини
 Ожехувко — село в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ожехувко — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ожехувко — частина села Барчевко в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки